En Pologne :
Żukowice, localité dans la voïvodie de Basse-Silésie, siège de la gmina de :
 Żukowice.
Żukowice, localité dans la voïvodie de Sainte-Croix.